Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але Маттек-Сендс вирішила того року не брати участі. Шафарова грала в парі з Сабіне Лісіцкі, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Саня Мірза.
Каролін Гарсія і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Хінгіс і Мірза з рахунком 2–6, 6–1, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2016